Andreas Beck puede referirse a:
 Andreas Beck (1864-1914), explorador noruego;
 Andreas Beck (1965-), filósofo alemán;
 Andreas Beck (1986-), tenista profesional alemán;
 Andreas Beck (1987-), futbolista profesional alemán.